Llista d'asteroides del 176001 al 177000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|176001-176100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|176101-176200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|176201-176300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|176301-176400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|176401-176500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|176501-176600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|176601-176700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|176701-176800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|176801-176900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|176901-177000 [ modifica]

|-
|}